Baba Jaga – figura della mitologia slava e personaggio di una fiaba
 Baba Yaga – gruppo vocale femminile italiano di musica leggera
 Baba Yaga – suite per pianoforte Quadri da un'esposizione di Modest Petrovič Musorgskij
 Baba Yaga – poema sinfonico Op. 56 di Anatoly Konstantinovich Lyadov 
 Baba Yaga – film del 1973 diretto da Corrado Farina
 Baba Yaga - Incubo nella foresta oscura (Yaga. Koshmar tyomnogo lesa) - film del 2020 diretto da Svjatoslav Podgaevskij e Nathalia Hencker
 Baba Yaga – personaggio del fumetto Hellboy